Three Friends — третий студийный альбом британской рок-группы Gentle Giant, выпущенный в 1972 году лейблом Vertigo Records.

Для американского издания альбома была использована та же обложка, что и для дебютного альбома Gentle Giant.

Список композиций 
 Prologue — 6:13
 Schooldays — 7:37
 Working All Day — 5:12
 Peel the Paint — 7:31
 Mister Class and Quality? — 3:23
 Three Friends — 5:26

Участники записи 
 Гэри Грин — гитары, перкуссия
 Кери Минниар — клавишные, вибрафон, перкуссия, синтезатор Moog, вокал
 Малкольм Мортимор — барабаны
 Дерек Шульман — вокал
 Фил Шульман — саксофон, вокал
 Рей Шульман — бас-гитара, скрипка, 12-струнная гитара, вокал

Ссылки 
 Three Friends на discogs.com

1972_1
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Vertigo Records